Albertsdorf ist der Name folgender Orte:

Albertsdorf auf Fehmarn, ein Ortsteil von Fehmarn
Albertsdorf (Bentwisch), ein Ortsteil der Gemeinde Bentwisch
Albrechtice u Mostu, deutscher Name der ehemaligen Gemeinde in Tschechien
Siehe auch:
Albertstadt
Adalbertsdorf
Albersdorf
Alversdorf
 Oberalbertsdorf